Красная Пахра — топоним:
 Красная Пахра — село в Троицком административном округе города Москвы;
 Красная Пахра — деревня в Троицком административном округе города Москвы.